Каталізатор — речовина, яка змінює швидкість хімічної реакції, але не входить до складу продуктів реакції:
 Каталізатор Вілкінсона
 Каталізатор Адамса
 Автомобільний каталізатор — популярна назва апарату каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів у вихлопній системі двигунів внутрішнього згоряння.

Примітки